Aurora Corp. () — тайваньская компания, занимающаяся изготовлением офисного оборудования, офисной мебели, средств связи и др. Компания также изготавливает мобильные телефоны и цветные фото-принтеры для мобильных телефонов.

Деятельность компании 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2005 года доходы от продаж оргтехники и средств связи составили 29% и 58%, соответственно. По состоянию на 31 декабря 2005 года компания имеет три филиала.

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Тайваня